Pelo nome feminino japonês Michiko, pode estar à procura de:

Pessoas

 Michiko Shōda, atualmente Imperatriz do Japão;
 Michiko Neya, uma seiyū;

Outros
 6499 Michiko, asteróide;

Desambiguação